Norman Victor Alexander Ullman, dit Norm Ullman, né le  à Provost au Canada, est un joueur de hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey.

Carrière

Il commença sa carrière dans la Ligue de hockey junior de l'Ouest canadien à Edmonton avec les Oil Kings et les Flyers. Il rejoint la Ligue nationale de hockey en 1956 en jouant pour les Red Wings de Détroit. Il quitte Detroit en 1967 pour les Maple Leafs de Toronto où il est échangé. Il terminera sa carrière aux Oilers d'Edmonton qui évoluent à l'époque dans l'Association mondiale de hockey.

Il est admis au temple de la renommée du hockey en 1982.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1951-1952 || Oil Kings d'Edmonton || LHJOC || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|1952-1953 || Oil Kings d'Edmonton || LHJOC || 36 || 29 || 47 || 76 || 4 || 13 || 4 || 6 || 10 || 0
|-
|1953-1954 || Oil Kings d'Edmonton || LHJOC || 36 || 56 || 45 || 101 || 17 || 10 || 11 || 26 || 37 || 0
|-
|1953-1954 || Flyers d'Edmonton || WHL || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|1954-1955 || Flyers d'Edmonton || WHL || 60 || 25 || 34 || 59 || 23 || 9 || 3 || 1 || 4 || 6
|-
|1955-1956 || Red Wings de Détroit || LNH || 66 || 9 || 9 || 18 || 26 || 10 || 1 || 3 || 4 || 13
|-
|1956-1957 || Red Wings de Détroit || LNH || 64 || 16 || 36 || 52 || 47 || 5 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
|1957-1958 || Red Wings de Détroit || LNH || 69 || 23 || 28 || 51 || 38 || 4 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
|1958-1959 || Red Wings de Détroit || LNH || 69 || 22 || 36 || 58 || 42 || - || - || - || - || -
|-
|1959-1960 || Red Wings de Détroit || LNH || 70 || 24 || 34 || 58 || 46 || 6 || 2 || 2 || 4 || 0
|-
|1960-1961 || Red Wings de Détroit || LNH || 70 || 28 || 42 || 70 || 34 || 11 || 0 || 4 || 4 || 4
|-
|1961-1962 || Red Wings de Détroit || LNH || 70 || 26 || 38 || 64 || 54 || - || - || - || - || -
|-
|1962-1963 || Red Wings de Détroit || LNH || 70 || 26 || 30 || 56 || 53 || 11 || 4 || 12 || 16 || 14
|-
|1963-1964 || Red Wings de Détroit || LNH || 61 || 21 || 30 || 51 || 55 || 14 || 7 || 10 || 17 || 6
|-
|1964-1965 || Red Wings de Détroit || LNH || 70 || 42 || 41 || 83 || 70 || 7 || 6 || 4 || 10 || 2
|-
|1965-1966 || Red Wings de Détroit || LNH || 70 || 31 || 41 || 72 || 35 || 12 || 6 || 9 || 15 || 12
|-
|1966-1967 || Red Wings de Détroit || LNH || 68 || 26 || 44 || 70 || 26 || - || - || - || - || -
|-
|1967-1968 || Red Wings de Détroit || LNH || 58 || 30 || 25 || 55 || 26 || - || - || - || - || -
|-
|1967-1968 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 13 || 5 || 12 || 17 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|1968-1969 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 75 || 35 || 42 || 77 || 41 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|1969-1970 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 74 || 18 || 42 || 60 || 37 || - || - || - || - || -
|-
|1970-1971 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 73 || 34 || 51 || 85 || 24 || 6 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
|1971-1972 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 77 || 23 || 50 || 73 || 26 || 5 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
|1972-1973 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 65 || 20 || 35 || 55 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|1973-1974 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 78 || 22 || 47 || 69 || 12 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
|1974-1975 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 80 || 9 || 26 || 35 || 8 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|1975-1976 || Oilers d'Edmonton || AMH || 77 || 31 || 56 || 87 || 12 || 4 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
|1976-1977 || Oilers d'Edmonton || AMH || 67 || 16 || 27 || 43 || 28 || 5 || 0 || 3 || 3 || 0

|134 || 112 || 126 || 238 || 44 || 33 || 18 || 33 || 51 || 6

|144 || 47 || 83 || 130 || 40 || 9 || 1 || 6 || 7 || 2

|||490||739||||712||106||30||53||83||67

Références

Articles connexes

Naissance en décembre 1935
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Flyers d'Edmonton
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Membre du Temple de la renommée du hockey
Attaquant de hockey sur glace